Ментавай () — один из австронезийских языков, распространён на одноимённых островах у берегов Западной Суматры.
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 58 тыс. чел. в 2000 году.

Использует письменность на основе латинской графики.

Диалекты 
Выделяют следующие диалекты: северный сиберут, пагай, сакалаган, сауманганджа, силабу, сималеги, сипура, южный сиберут, таикаку.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Западнозондские языки